Tenisový turnaj ATP Strabag Prague Open 2011 se konal ve dnech 2. – 8. května v českém hlavním městě Praze venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP Challenger Tour 2011.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Grigor Dimitrov (2. kolo)
  Julien Benneteau (čtvrtfinále)
  Matthias Bachinger (2. kolo)
  Jan Hájek (čtvrtfinále, odstoupil)
  Florent Serra (2. kolo)
  Rui Machado (2. kolo)
  Alex Bogomolov (finále, skreč)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=WC
| RD1-team1= Fernando González
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=0r
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Lukáš Rosol
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Ivo Minář
| RD1-score3-1=63
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=8
| RD1-team4= Alex Bogomolov
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Lukáš Rosol
| RD2-score1-1='7
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=8
| RD2-team2= Alex Bogomolov
| RD2-score2-1=61
| RD2-score2-2=2r
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Franco Ferreiro /  André Sá (1. kolo)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (finále)
  Leoš Friedl /  Filip Polášek (1. kolo)
  Michael Kohlmann /  Igor Zelenay ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Strabag Prague Open 2011
Tenis v Česku v roce 2011